Воро́нежский госуда́рственный университе́т инжене́рных техноло́гий<ref group="~">Полная официальная форма: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий» (аббревиатура ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»;  (аббревиатура ))</ref> (аббревиатура ВГУИТ) — университет в России, в городе Воронеже. Основан в 1930 году. Расположен в историческом центре города Воронежа.

 История 

Университет возник в 1930 году на базе технологического факультета Воронежского сельскохозяйственного института и получил название Воронежский институт пищевой промышленности (ВИППП). В 1932 году высшее учебное заведение было переименовано в Воронежский химическо-технологический институт (ВХТИ).

 В военные годы 

С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года жизнь учебного заведения резко изменилась. Многие студенты и сотрудники отправились на фронт. Война внесла изменения и в тематику работы института — его сотрудники приняли участие в изготовлении одной из деталей (так называемой трубки) для реактивной миномётной установки («Катюши»), а также в разработке противотанковых зажигательных средств.

Летом 1942 года линия фронта уже находилась в непосредственной близости от Воронежа. В ночь на 29 июня институтский городок подвергся первой воздушной атаке вражеских бомбардировщиков. В результате налёта пострадало здание инженерного корпуса, а были повреждены многие другие строения. В это время учебные занятия проводились в подвальных помещениях.

Во время Великой отечественной войны в 1942—1943 годы институт был эвакуирован в город Бийск, откуда был возвращён в Воронеж в лишь 1944 году. Но в 1947 он был переведён в Ленинград, где получил новое название — Ленинградский технологический институт пищевой промышленности (ЛТИПП).

 Возвращение в Воронеж 

14 февраля 1959 года постановлением Совета Министров СССР ЛТИПП был переведён в Воронеж «в связи с упорядочением сети учебных заведений в стране и приближением их к производству». По возвращении он был преобразован в Воронежский технологический институт (ВТИ), став девятым по счёту вузом города. Начался новый этап в развитии института: число факультетов возросло с двух до шести, кафедр — с 20 до 32, количество студентов увеличилось с 1300 до 5000 человек, а преподавателей — со 110 до 300.

В 1994 году в качестве результата признания заслуг учебного коллектива в подготовке высококвалифицированных специалистов институту был присвоен статус академии, а вуз получил название Воронежская государственная технологическая академия'' (ВГТА). В 2011 году вуз получает статус университета и носит своё современное название.

Структура

Ректоры

Факультеты 
 Управления и информатики в технологических системах
 Пищевых машин и аппаратов
 Экологии и химической технологии
 Технологический
 Экономики и управления

 Факультет гуманитарного образования и воспитания
 Факультет безотрывного образования
 Факультет среднего профессионального образования
 Факультет довузовской подготовки
 Подготовительный факультет для иностранных граждан
 Биоинженерия
 Биоинформатикая
 Биомедициная

Библиотека 

Первое время после создания Воронежский химико-технологический институт (ВХТИ) не имел собственных помещений, а все необходимое для ведения учебного процесса и научно-исследовательской работы он получал от Воронежского сельскохозяйственного института (СХИ). Только в 1933 году ВХТИ обрёл полную самостоятельность. В этом году была создана и библиотека вуза. Она заняла небольшой зал бывшего химического корпуса СХИ. Основой её книжного фонда послужила почти 1000 экземпляров учебной, общественно-политической и художественной литературы, переданной СХИ. Штат библиотеки состоял из 3 человек.

С развитием института из года в год улучшалось библиотечное обслуживание, увеличивался книжный фонд, росло число читателей. Перед Великой Отечественной войной библиотека насчитывала около 8000 книг. В настоящее время фонд библиотеки ВГУИТ насчитывает около 1 миллиона книг.

Известные преподаватели 
 член-корреспондент АН СССР профессор А. В. Думанский
 лауреат Государственной премии Ю. В. Корякин
 заслуженный работник высшей школы РФ профессор В. М. Баутин
 заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор Я. И. Коренман
 заслуженный деятель науки РФ, профессор Ю. В. Красовицкий

См. также

Примечания

Комментарии

Литература 
 
 Воронежская энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. М. Д. Карпачёв. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2008. — Т.2: Н—Я. — 524 с., ил., карты. ISBN 978-5-900270-99-9, стр. 271—272

Ссылки 
 Сайт ВГУИТ

Учебные заведения, основанные в 1930 году в России
Технологические университеты России
Инж